Greben (Krupa na Vrbasu), tvrđava u Bosni
Greben grad (Zagorje), naselje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Grebengrad (brdo)